Leki kan syfta på följande:

 Leki (företag), tysk tillverkare av sportutrustning
 Laki (språk), dialekt av lurispråket i västra Iran

Geografi

Polen 

 Łęki (ort i Polen, Lillpolens vojvodskap, Powiat myślenicki), 
 Łęki (ort i Polen, Nedre Karpaternas vojvodskap), Powiat krośnieński, 
 Łęki (ort i Polen, Lillpolens vojvodskap, Powiat oświęcimski), 

Robotskapade Polenförgreningar